Die Prva Crnogorska Liga 2022/23 ist die 17. Saison der höchsten montenegrinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison wurde am 23. Juli 2022 eröffnet und endet Ende Mai 2023. Titelverteidiger ist der FK Sutjeska Nikšić.

Modus 
Die zehn Mannschaften treten an 36 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an, zwei Mal zu Hause, zwei Mal auswärts. Der Meister qualifiziert sich für die 1. Qualifikationsrunde der Champions League. Der Zweite, Dritte, sowie der Pokalsieger werden in der 1. Qualifikationsrunde der Europa Conference League spielen. Absteigen muss der Tabellenletzte. Der Achte und Neunte spielen in der Relegation um den Ligaerhalt.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Tabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Achtplatzierte spielt gegen den Dritten der Druga Liga, der Neuntplatzierte gegen den Zweiten der Druga Liga. Die Hinspiele finden am 28. Mai, die Rückspiele am 1. Juni 2023 statt.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage des Montenegrinischen Fußballverbands (bosnisch)
 Ausführliche Statistiken auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23